Фирдавс Фридунович Абдухаликов (; род. 10 августа 1963 года, Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — узбекский медиаменеджер, продюсер кино и телевидения, общественный деятель. 

Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана с 2018, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана с 2019. Основатель первой негосударственной телекомпании и газеты Узбекистана. Заслуженный журналист Республики Узбекистан, автор книг о культурно-историческом наследии Узбекистана.

Биография 

Родился 10 августа 1963 года в городе Самарканд, в семье врача Фридуна Абдухаликова и общественной деятельницы Мохиры Латиповой. По линии отца является правнуком писателя Мирзо Коканбая Абдухаликова, а по материнской линии правнуком промышленника и мецената Мирзо Бухари.

Образование 
В 1980 году окончил школу № 16 в Самарканде. В 1980—1985 годах учился на филологическом факультете Самаркандского государственного университета, в 2001—2007 годах — на экономическом факультете.

Трудовая деятельность 
 1985—1987 — преподаватель профессионально-технического училища № 33 города Самарканд.
 1987—1988 — заместитель директора по учебно-воспитательной работе Самаркандского полиграфического училища № 16.
 1988—1989 — директор Центра молодёжи Самаркандской области.
 1989—1998 — генеральный директор и основатель первой негосударственной телекомпании СТВ.
 1998—1999 — заместитель председателя Узтелерадиокомпании.
 1999—2004 — депутат Олий Мажлиса Республики Узбекистан II созыва.
 1999—2001 — председатель комиссии по делам молодёжи Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
 1999—2002 — главный консультант пресс-службы Президента Республики Узбекистан.
 2016 — основатель и топ-менеджер Пресс-клуба "Press Club: Elections-2016"
 2003—2022 — основатель и председатель правления Национальной ассоциации электронных средств массовой информации Узбекистана.
 С 2018 — председатель правления Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
 С 2019 — генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан.
 C 2020 — председатель Оскаровского комитета Узбекистана.
 C 2021 — генеральный директор Ташкентского международного кинофестиваля.
 C 2021 — председатель попечительского совета филиала ВГИК в Ташкенте.
 C 2022 — председатель Международного творческого объединения киностудий стран СНГ и Грузии.

Научно-издательская деятельность 
В 2016 году основал международный мультимедийный проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», а в 2018 году был избран председателем Правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
Является автором книг об историческом наследии Узбекистана, в том числе:

 Cерия книг-альбомов «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» 
 «Архитектурная эпиграфика Узбекистана»
 «Хранители вековых традиций»
 «Керамика Риштана»
 «Шедевры искусства Узбекистана. Изобразительное искусство»
 «Шедевры искусства Узбекистана. Художественный металл»
 «Шедевры искусства Узбекистана. Керамика»
 «Шедевры искусства Узбекистана. Художественный текстиль»
 «Камал ад-дин Бехзад: «пристыдивший Мани» 
 «У берегов Арала и Аму: искусство Каракалпаков»

Издал факсимильные копии средневековых манускриптов «Катталангарский Коран», «Диван Хусейна Байкаро», «Сад чистоты» (Раузат-ас-Сафо), «Уложения Темура», «Книга неподвижных звезд», «Зафарнаме», «Миражнаме». В настоящее время совместно с издательством «Mueller&Schindler» идет работа над изданием факсимильных проектов «114 Коранов» и «Выдающиеся рукописи Узбекистана».

Продюсерская деятельность

Художественные фильмы 

 «Илхак»
 «Я не террорист»
 «101 Рейс»
 «Бесцветные сны»
 «Солнце на вкус»
 «Аромат дыни в Самарканде»
 «Неволя»
 «Позывной "Барон"»

Документальные фильмы 

 «Узбекистан. Жемчужина песков»
 «Узбекистан. Возрождение»
 «Узбекистан. Обретенные откровения»
 «Узбекистан. Легенды о любви»
 «Узбекистан. Взгляд в третий Ренессанс»
 «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана»
 «Новый Узбекистан»
 «Каракалпакстан. Сквозь пески времени»
 «Нукус. Неизвестная коллекция»
 «Подвиг народа»
 «Коран Османа»
 «Катталангарский Коран: факты и мифы»
 Серия документальных фильмов «Культурное наследие Узбекистана»
 Серия документальных фильмов «Сердце народа»

Звания и награды

Государственные 
 2011 год — Почётное звание «Заслуженный журналист Республики Узбекистан»
 2018 год — Орден «Трудовая Слава»

Правительственные 
 2000 год — Нагрудный знак «Знак Узбекистана»
 2001 год — Памятный знак «10 летие независимости Узбекистана»
 2011 год — Памятный знак «20 лет независимости Республики Узбекистан»
 2016 год — Памятный знак «25 лет независимости Узбекистана»
 2017 год — Памятный знак «25 лет Конституции Узбекистана»
 2021 год — Памятный знак «30 лет независимости Узбекистана»
 2022 год — Памятный знак «30 лет Конституции Узбекистана»

Международные 
 2019 год — Международная премия «Avicenne»
 2021 год — Почетная грамота Министерства Культуры Республики Беларусь 
 2021 год — Нагрудный знак «Отличник Кинематографии Республики Таджикистан»
 2021 год — Международная премия кинофестиваля Коркут-Ата «За вклад в культуру тюркоязычного мира» 
 2022 год — Почетная грамота Содружества Независимых Государств
 2022 год — Почетный диплом Международного кинофестиваля «Евразия» «За большой вклад в развитие фестивального движения Евразии»

Ведомственные 
 2018 год — Премия Министерства культуры Республики Узбекистан «Почёт»
 2021 год — Нагрудный знак Министерства культуры и туризма Республики Узбекистан «Самоотверженец туризма»
 2021 год — Памятный знак Министерства внутренних дел Республики Узбекистан «30 лет МВД Республики Узбекистан»
 2022 год — Нагрудный знак Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан «За сотрудничество»

Общественные 
 2011 год — Гран-при национальной премии «Олтин Калам»

Примечания 

Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Журналисты Узбекистана
Заслуженные журналисты Узбекистана